«Основание Благополучия» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России». Находился в составе флота с 1736 по 1752 год, принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов, до и после войны неоднократно участвовал в практических плаваниях эскадр Балтийского флота, а по окончании службы был разобран.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России», самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли этой серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях русского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей манёвренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Основание Благополучия» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Ричард Броун.

В августе 1736 года в составе отряда кораблей Балтийского флота выходил в практическое плавание в Финском заливе между Красной Горкой и мысом Стирсудден. В 1738 году находился на ремонте в Кронштадте. В августе и сентябре следующего 1739 года находился в составе эскадры контр-адмирала Христофора Обриена в плавании у Красной Горки и использовался в качестве учебного судна.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Во время кампании 1741 года с июня вошел в состав эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался для обучения экипажа, затем до  оставался на Южном фарватере для защиты Кронштадта с моря. В кампанию 1742 года  покинул Кронштадт и, примкнув к эскадре вице-адмирала З. Д. Мишукова, до  ушёл с ней в Финский залив в крейсерское плавание. Активных боевых действий суда эскадры не вели и на зимовку вернулись в Кронштадт. В кампанию 1743 года с мая по август в составе эскадры адмирала графа Н. Ф. Головина вновь принимал участие в крейсерском плавании в Финском заливе, а также в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута  () и .

В 1744 году в составе ревельской эскадры контр-адмирала Я. С. Барша принимал участие в практических плаваниях вдоль берегов Финляндии и у Красной Горки, при этом на корабле держал свой флаг командующий эскадрой.  года в связи со смертью командира корабля капитана полковничьего ранга Генриха Сниткера, его место занял Роберт Нанинг, в том же году корабль принимал участие в практическом плавании в Финском заливе. В 1746 году корабль в составе эскадры кораблей Балтийского флота вновь выходил в практическое плавание, на этот раз до Рогервика, а  и  того же года также участвовал в показательных учениях у Ревеля.

До августа 1747 года корабль «Основание Благополучия» находился в составе ревельской эскадры, затем совершил переход из Ревеля в Кронштадт, где и оставался до завершения службы. В море больше не выходил и по окончании службы в 1752 году там же был разобран.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Основание Благополучия» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1736 год);
 капитан полковничьего ранга Д. Кеннеди (1739 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741—1743 годы);
 капитан полковничьего ранга  (в 1744 году и до  года);
 капитан полковничьего ранга  (с  года и в 1746 году);
 капитан   (до  года);
 капитан полковничьего ранга, а с  года капитан-командор  (с  года);

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи